HMS Salmon je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Salmon (H58) 
 HMS Salmon (N65)

Salmon